Кондауровка — название населённых пунктов:

Россия 
 Кондауровка — деревня в Скопинском районе Рязанской области.
 Кондауровка — деревня в Каменском районе Тульской области.